Дэвид Хауэлл (; род. , Истборн) — английский шахматист, гроссмейстер (2007). Трижды становился чемпионом Великобритании (в 2009, 2013 и 2014). Самый юный гроссмейстер Великобритании: удостоился звания, выполнив шахматную норму на турнире Кубок Рилтона в Стокгольме в 2007 году в возрасте 16 лет. Предыдущий рекордсмен, Люк Макшейн, стал гроссмейстером, будучи старше на полгода. В составе национальной сборной участник 3-х Олимпиад (2008—2012).

Карьера 
Играет в шахматы с пяти лет. Получил международную известность в августе 1999, став самым юным игроком, победившим международного гроссмейстера в официальном матче. В возрасте 8 лет  обыграл Джона Нанна в блице на интеллектуальной олимпиаде 

В марте 2002, свёл вничью последнюю игру в матче из 4 игр с Владимиром Крамником, став самым молодым игроком, набравшим очки против действующего чемпиона мира в организованном матче. Событие вызвало ажиотаж в английских СМИ: были напечатаны статьи во всех национальных британских газетах, Хауэлл появился на каналах CBBC,    Никелодеон, в программе Channel 4 News.

Выполнил три шахматные нормы, необходимые для получения титула гроссмейстера между 2004 и 2007 на турнирах: командный турнир 4NCL в сезоне 2004/5, Международный турнир CCA-ICC 2005 года в Нью-Йорке и Кубок Рилтона в Стокгольме 2006/7.

Став гроссмейстером в 2007 году, Хауэлл принял участие в различных турнирах. Он поделил четвёртое место чемпионата Великобритании того года и получил награду Английской шахматной федерации Игрок года.

В 2008 году последовал подъём его рейтинга Эло. Стал чемпионом Великобритании по быстрым шахматам в 2008, 2009 и 2010 годах. В августе 2009 Хауэлл впервые стал чемпионом Великобритании, набрав 9 из 11. В декабре 2009 стал третьим на турнире в Лондоне. В августе 2013 года  во второй раз стал чемпионом Великобритании, набрав 9½ очков из 11. На следующий год разделил на чемпионате Великобритании первое место с Джонатаном Хокинсом.
 
В августе 2015 имел рейтинг 2712, впервые набрав более 2700 баллов.

В составе национальной сборной участник трёх шахматных Олимпиад (в 2008, 2010 и 2012 годах). На Олимпиаде  2008 года в Дрездене набрал 7½ очков из 11, сборная Англии заняла 15-е место.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Биография Д. Хауэлла на сайте   Федерации шахмат России  

Шахматисты Англии